

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Neui“ beginnt.

Neui 



 Neui, Peter Johannes de (1828–1907), Schmiedegeselle und Missionar der nordwestdeutschen Baptisten

Neuim 
 Neuimin, Grigori Nikolajewitsch (1886–1946), russischer Astronom